Финсен — фамилия:
 Финсен, Ганс (Hannes Finnsson; 1739—1796) — исландский епископ и учёный.
 Финсен, Нильс (1860—1904) — фарерско-датский учёный и физиотерапевт.
 Финсен, Олаф (1859—1937) — фарерский политический деятель, мэр Торсхавна (1904—1909), первый в истории Фарерских островов фармацевт.
 Финсен, Ханнес (1828—1892) — датский юрист и чиновник, губернатор Фарерских островов.

Другое 
 Финсен — большой молодой ударный кратер в южном полушарии обратной стороне Луны.

См. также 
 Финсон, Луи

Примечания